Plaats in Indonesië
 Kepohagung (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kepohagung (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java